Stari Grad nebo Starigrad znamená v jihoslovanských jazycích "Staré město", popřípadě Starý hrad. Vyskytuje se jako místopisný název.

 Stari Grad – město na ostrově Hvar v Chorvatsku
 Stari Grad (Sarajevo) – jedna z općin tvořících hlavní město Bosny a Hercegoviny Sarajevo 
 Stari Grad (Užice) – pevnost v blízkosti města Užice v Srbsku
 Starigrad – chorvatská opčina v Zadarské župě
 Starigrad (pevnost) – pevnost nad městem Omiš v chorvatské Dalmácii
 Starigrad (Senj) – část chorvatské opčiny Senj
 Istočni Stari Grad – opčina v Bosně a Hercegovině v Republice srbské

Související články 
 Novigrad (rozcestník)